Platani kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Platáni, Cypern, ort,

Grekland 

 Platánion, ort, Peloponnesos, Nomós Argolídos, 
 Platáni (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Péllis, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar